Жардан:
 Жардан, Василий (род. 1993) — молдавский футболист.
 Жардан, Ион (род. 1990) — молдавский футболист.

Примечания